100 (getal): het getal 100
 100: het jaartal 100 na Christus
 eeuw, een periode van 100 jaar, of centennium
 honderd (inhoudsmaat), oude inhoudsmaat, overeenkomend met 18.000 tot 20.000 liter
 Honderd (plaats): een plaats in Groningse gemeente Eemsdelta